Pino albal o piñal puede referirse a:

 el nombre común de la planta Pinus pinea;
 el nombre común de la planta Pinus sylvestris.